Mew (Pokémon), een Pokémon (#151);
Mew (band), een Deense pop-band.
 Marx-Engels-Werke (MEW), het verzamelde werk van Karl Marx en Friedrich Engels.